Eusmilus (Еусмилус — „прави нож”) је изумрли подрод мачколиких звијери из изумрлог рода Hoplophoneus, који је у периоду раног Олигоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог подрода води поријекло од:
 латинске ријечи еу (лат. -{eu}-), која значи право или истинито,
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Опис 
Врсте из подрода Eusmilus су по величини достизала димензије данашњег леопарда. Имале су дуго и робусно тијело, кратке ноге, дуге очњаке и достизале су дужину до 1,5 m. Врста Hoplophoneus bidentatus је достизала у раменима висину од 60 cm и тежину од 30 до 50 kg. Врсте из подрода Eusmilus су посједовале само 26 зуба у вилицама, умјесто 44 зуба као други сисари месоједи. Такође, ове врсте су могле да отворе своје вилице под углом од 90°, што им је омогућило да користе своје дуге очњаке при убијају плијена.

Раст и развој 
Што се тиче врста из подрода Eusmilus, фосилни остаци младунаца и адолесцената ови врста указују на то да су се у току одрастања дуги очњаци појављивали касније. Ови докази указују на то да су ове врсте дуго у току свог живота овисиле о млијеку своји мајки као главном извору хране. Из пронађени мљечни зуба млади примјерака ови врста утврђено је да су, након ницања, зуби били довољно велики да би их они користили ефикасно у лову. Такође, могућност да своје оштећене млијечне сабљасте очњаке замјене са трајним очњацима је била додатна предност ови млади нимравида.

Систематика

Историја класификације 
У истраживању из 2016. године, палеонтолог Пол З. Берет је утврдио да је статус рода Eusmilus неважећи, и да су у ствари представници овог рода дио рода Hoplophoneus.

Класификација

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подрода Eusmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Hoplophoneinae

Референце

Спољашње везе 

 Carnivora from the early Oligocene of the ‘Phosphorites du Quercy’ in southwestern France

Nimravidae
Изумрли сисари Европе